Emerson může být:

příjmení osob
 Eric Emerson (1945–1975) – americký herec, tanečník a hudebník
 Keith Emerson (1944–2016) – britský hudebník, hráč na klávesové nástroje
 Michael Emerson – americký herec
 Peter Henry Emerson (1856–1936) – britský fotograf
 Ralph Waldo Emerson (1803–1882) – americký duchovní, básník a esejista
 Roy Emerson – australský tenista

křestní nebo rodné jméno osob
 Edward Emerson Barnard – americký astronom
 Emerson Ferreira da Rosa – brazilský fotbalista
 Emerson Fittipaldi – brazilský automobilový závodník
 Emerson Palmieri – italský profesionální fotbalista
 Emerson Royal – brazilský profesionální fotbalista

jiný význam
 Emerson, Lake & Palmer – anglická hudební skupina
 The Best of Emerson, Lake & Palmer – její kompilační album

Rozcestníky - příjmení
Anglická příjmení